Adelia Casari – partigiana italiana
 Ettore Casari – logico e filosofo della scienza italiano
 Giuseppe Casari – calciatore italiano
 Ruggero Casari – ex calciatore italiano